

Aardrijkskunde 
Jordaan (rivier), een rivier in het Midden-Oosten
Jordaan (Amsterdam), een Amsterdamse wijk
Jordaan (vaart), een watergang in Friesland tussen de Dokkumer Ee en de Murk

Personen 
 Jordaan (geslacht), een Twentse textielfamilie
 Han Jordaan, SOE-agent
 Johnny Jordaan, Nederlands artiest
 Leo Jordaan (filmcriticus), Nederlands filmcriticus en cartoonist
 Leo Jordaan (Harry Potter), personage uit de boeken over Harry Potter

Organisaties 
 N.V. Bouwonderneming ‘Jordaan'

Zie ook 
 Jordan (doorverwijspagina)